La Third Division 1967-1968 è stato il 41º campionato inglese di calcio di terza divisione.

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1968-1969.
      Retrocesso in Fourth Division 1968-1969.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.
Note:
Grimsby Town retrocesso in Fourth Division per peggior quoziente reti rispetto all'ex aequo Mansfield Town.

Il Peterborough United è stato sanzionato con 19 punti di penalizzazione per irregolarità nei pagamenti dei propri calciatori.

Risultati

Tabellone

Voci correlate 

 First Division 1967-1968
 Second Division 1967-1968
 Fourth Division 1967-1968
 FA Cup 1967-1968
 Football League Cup 1967-1968
 Charity Shield 1968

Collegamenti esterni 

 
 
 

Calcio nel 1967
Calcio nel 1968
1967-1968